Biologia:
 Invaginacions de la membrana plasmàtica en cèl·lules procariotes. Vegeu Mesosoma (cèl·lula).
 Part mitjana del cos, o tagma, dels artròpodes, el cos està compost de tres parts, les altres dues són el prosoma i el metasoma. Vegeu Mesosoma (artròpodes).